{| class="wikitable" style="border:1"
| style="border:1;" |
{| align="center" cellpadding="3" cellspacing="2"
| colspan="3" bgcolor="#C7DEFF" align="left" style="font-size:100%" | Кубок мира по лыжным гонкам 2022/2023 года 
|-
| width="200" style="font-size:80%" |Победители сезона:
| bgcolor="#AFAFAF" align="center" width="200" style="font-size:80%" |Мужчины
| bgcolor="#AFAFAF" align="center" width="200" style="font-size:80%" |Женщины
|-
| bgcolor="#AFAFAF" style="font-size:80%" |Общий зачёт 
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" | Йоханнес Клебо
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" |
|-
| bgcolor="#AFAFAF" style="font-size:80%" |Дистанция 
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" |
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" |
|-
| bgcolor="#AFAFAF" style="font-size:80%" |Спринт 
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" | Йоханнес Клебо
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" |
|-
| bgcolor="#AFAFAF" style="font-size:80%" |Молодёжный зачёт 
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" |
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" | Патриция Эйдука
|-
| rowspan="2" bgcolor="#AFAFAF" style="font-size:80%" |Кубок наций 
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" | Норвегия
| align="center" bgcolor="#DCDCDC" style="font-size:80%" |
|-
| align="center" colspan="2" bgcolor="#DCDCDC" align="center" style="font-size:80%" |
|-
| colspan=3 bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | 
|}
|}Кубок мира по лыжным гонкам 2022/23 - 42 официальный старт данного соревнования в истории для мужчин и женщин. 

Сезон начался 25 ноября 2022 года в финском городе-курорте Рука и завершится 26 марта 2023 года в другом финском городе Лахти. Данный сезон будет включать в себя Чемпионат мира по лыжным видам спорта в словенской Планице.

В мае 2022 года на Конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта(FIS) было утверждено уравнение дистанций у мужчин и женщин. 

Решением Международной Федерации лыжных видов спорта от 22 октября 2022 года сборные России и Беларуси отстранены от участия в Кубке мира этого сезона из-за российского вторжения в Украину.

 Результаты соревнований: 

 Мужчины: 

 Женщины: 

 Смешанные дисциплины: 

 Порядок начисления очков 
Данная таблица показывает порядок начисления очков за каждое соревнование Кубка мира по лыжным гонкам 2022/23 для мужчин и женщин. По решению FIS, начиная с этого сезона, очки будут начисляться спортсменам, которые заняли места с первого по пятидесятое. Также Федерация отказалась от начисления очков за комадные состязания(эстафеты и командные спринты).

 Зачёты Кубка Мира: 

 Мужчины: 

 Женщины: 

 Зачёт Кубка Наций 

 Медальный зачёт Кубка мира 

 Достижения 

Только личные соревнования:

Первая победа на этапах Кубка мира 

Мужчины Ивер Андерсен - 2 этап: Лиллехаммер(Норвегия), 10 км интервальный старт, свободный стиль Харальд Амундсен - 9 этап: Ле-Русс(Франция), 10 км интервальный старт, свободный стильЖенщины Эмма Рибум - 1 этап: Рука(Финляндия), классический спринт Тирил Уднес Венг - 5 этап: Валь-Мюстаир(Швейцария), 10 км гонка преследования, классический стиль Лотта Уднес Венг - 7 этап: Валь-ди-Фьемме(Италия), классический спринт Катарина Хенниг - 7 этап: Валь-ди-Фьемме(Италия), 15 км масс-старт, классический стиль Дельфин Клодель - 7 этап: Валь-ди-Фьемме(Италия), 10 км масс-старт в гору, свободный стиль Кристине Шистад - 9 этап: Ле-Русс(Франция), классический спринтПервый подиум на этапах Кубка мира 

Мужчины Эвен Нортуг - 1 этап: Рука(Финляндия), классический спринт Ивер Андерсен - 2 этап: Лиллехаммер(Норвегия), 10 км интервальный старт, свободный стиль Симоне Мочеллини - 3 этап: Бейтостёлен(Норвегия), классический спринт Жюль Лапьерр - 7 этап: Валь-ди-Фьемме(Италия), 10 км масс-старт в гору, свободный стиль Яник Риебли - 8 этап: Ливиньо(Италия), коньковый спринтЖенщины Лотта Уднес Венг - 3 этап: Бейтостёлен(Норвегия), классический спринт Анне Калва - 3 этап: Бейтостёлен(Норвегия), 10 км интервальный старт, классический стиль София Лаукли - 7 этап: Валь-ди-Фьемме(Италия), 10 км масс-старт в гору, свободный стиль Кристине Шистад - 9 этап: Ле-Русс(Франция), классический спринт Астрид Шлинд - 9 этап: Ле-Русс(Франция), 20 км масс-старт, классический стильПобеды на этапах Кубка мира 

Мужчины Йоханнес Клебо - 17 побед (65 в карьере) Пол Голберг - 3 победы (10 в карьере) Симен Хегстад Крюгер - 3 победы (9 в карьере) Ришар Жув - 2 победы (4 в карьере) Федерико Пеллегрино - 1 победа (17 в карьере) Ивер Андерсен - 1 победа (1 в карьере) Харальд Амундсен - 1 победа (1 в карьере)Женщины Фрида Карлссон - 5 побед (8 в карьере) Эбба Андерссон - 4 победы (5 в карьере) Надин Фендрих - 3 победы (4 в карьере) Кристине Шистад - 3 победы (3 в карьере) Джессика Диггинс - 2 победы (14 в карьере) Йонна Сундлинг - 2 победы (7 в карьере) Кертту Нисканен - 2 победы (5 в карьере) Эмма Рибум - 2 победы (2 в карьере) Рагниль Хага - 1 победа (2 в карьере) Тирил Уднес Венг - 1 победа (1 в карьере) Лотта Уднес Венг - 1 победа (1 в карьере) Катарина Хенниг - 1 победа (1 в карьере) Дельфин Клодель - 1 победа (1 в карьере)Завершили карьеру

Мужчины

Женщины Анна Дювик'''

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2022/2023
Кубок мира по лыжным гонкам